U 1164 oder U-1164 bzw. U1164 steht für:

 U 1164 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 27. Oktober 1943, am 24. Juli 1944 versenkt.  
 U 1164, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden, auch bekannt als Runenstein von Stora Runhällen.
 U-1181, eine Unruhwelle für Cortebert, Mido und Tissot, ein Uhrenersatzteil bei Rudolf Flume Technik.
 U 1164, als Bezeichnung des „ᅤ“ als Unicode-Zeichen zur Darstellung für Chinesische Schrift.

U1164